Serra de Puigdevall, serra al municipi de Lleida 
 Fina Puigdevall (Olot, 1963), cuinera
 Ponç Puigdevall (1963), escriptor català